Arethas ist der Name folgender Personen:

 Arethas der Lahme († 569), zweiter König der Ghassaniden (529–569)
 Arethas von Caesarea (* ca. 860–nach 944), Erzbischof von Caesarea in Kappadokien (heute Kayseri in der Türkei)

Siehe auch:
 Aretas